National Entertainment Collectibles Association — empresa de artigos colecionáveis
João Alexandre Duarte Ferreira Fernandes — futebolista português
Antônio Rodrigues Filho — futebolista brasileiro, campeão brasileiro de 1977 pelo São Paulo Futebol Clube
Maria Alice Setubal — socióloga e empresária brasileira, filha de Olavo Setúbal, banqueiro e ex-prefeito da cidade de São Paulo
Amarelinha - nome moçambicano do jogo da macaca

Desambiguação